Moschetti, plurale di moschetto – arma da fuoco
Al Moschetti (1920-2007) – cestista statunitense
Giorgio Moschetti (1946-2016) – politico italiano
Giulio Moschetti (1847-1909) – scultore italiano
Mario Moschetti (1879 o 1880-1960) – scultore italiano, figlio di Giulio
Matteo Moschetti (1996) – ciclista su strada italiano